Кариба:

 Кариба — водохранилище, образованное в 1959 году после строительства плотины Кабора ГЭС на реке Замбези.
 Кариба — город на севере Зимбабве, на территории провинции Западный Машоналенд.
 Кариба ГЭС — гидроэлектростанция в ущелье на р. Замбези.

См. также 
 Карибка (фильм) — канадский приключенческий фильм 1987-го года. В 1990-е годы был показан в России под названием «Кариба». 
 Карибы (значения) 
 Карибу (значения)